Kela kan syfta på:

 Kela – sköter om bastryggheten för personer som bor i Finland, se Folkpensionsanstalten

Geografi

Finland
 Kela – det finska namnet på en byn i Sjundeå kommun, se Käla

Kina 

 Kela (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar